Aphanopetalaceae – monotypowa rodzina roślin z rzędu skalnicowców z jednym rodzajem – Aphanopetalum Endl. (1839) liczącym dwa gatunki. Występują one w zachodniej i wschodniej Australii.

Morfologia 
Pnącze z naprzeciwległymi, piłkowanymi liśćmi z drobnymi przylistkami. Kwiaty czterokrotne, zebrane w kwiatostany wyrastające w kątach liści są bezpłatkowe. Działki kielicha są rozpostarte i powiększają się podczas owocowania. Owocem jest jednonasienny orzech.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu skalnicowców należących do okrytonasiennych.

 Podział:

Rodzaj: Aphanopetalum Endl. (1839)
 Aphanopetalum clematideum (J.Drumm. ex Harv.) Domin
 Aphanopetalum resinosum Endl.

Przypisy 

Skalnicowce